Phileas (bustype), Nederlands bustype en OV-concept
 Phileas (bisschop), de christelijk bisschop van het Egyptische Thmuis
 Phileas Fogg, de hoofdpersoon uit De reis om de wereld in tachtig dagen
 SV Phileas Fogg, Nederlandse studentenvereniging